Pterotracheidae är en familj av snäckor. Pterotracheidae ingår i ordningen Neotaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pterotracheidae 6 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pterotracheidae